Альбе́рто Меди́на Брисе́ньо (; 29 мая 1983, Кульякан) — мексиканский футболист, нападающий. Выступал в национальной сборной Мексики. Медина был способен сыграть как на позиции атакующего полузащитника, так и в нападении.

Биография 
Медина дебютировал в «Чивасе» 8 августа 2000 года в возрасте 17 лет. После завершения молодёжного турнира в «Чивасе» он был назван «новой жемчужиной мексиканского футбола». После турнира Медина привлёк к себе внимание клуба немецкой Бундеслиги «Боруссия» (Дортмунд), но «Чивас» отклонил все предложения по игроку.

Международная карьера 
Рикардо Лавольпе вызывал Альберто Медину в сборную Мексики много раз. Медина играл в товарищеских матчах, участвовал в Олимпийских играх в 2004 году, в Кубке конфедераций в 2005 году в Германии. В основном Медина выходил на замену вместо Рамона Моралеса или Хареда Борхетти.

Следующий тренер сборной Мексики — Уго Санчес, так же вызывал Медину в сборную. Под его руководством с Мединой в составе сборная Мексики заняла второе место на Золотом кубке КОНКАКАФ в 2007 году и третье место на Кубке Америки в Венесуэле.

С приходом в сборную Мексики нового главного тренера — Хавьера Агирре в 2009 году и с завершением карьеры в сборной ветеранов, Медина стал чаще попадать в основной состав команды. В сборной Мексики под руководством Агирре Медина выиграл Золотой кубок КОНКАКАФ в 2009.

Голы за сборную Мексики

Достижения 
 Чемпионат Мексики: апертура 2006.
 Кубок КОНКАКАФ: 2009

Примечания

Ссылки 
 Профиль на mediotiempo.com
 
 
 

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Игроки ФК «Гвадалахара»
Игроки ФК «Пачука»
Игроки ФК «Пуэбла»
Игроки ФК «Чьяпас»
Игроки ФК «Алебрихес де Оахака»
Игроки ФК «Корас де Тепик»